Ра́сселвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Алабаме.
 Расселвилл — город в Арканзасе.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
 Расселвилл — город в Кентукки.
  — город в Миссури.
  — деревня в Огайо.
  — статистически обособленная местность и неинкорпорированная коммуна в Южной Каролине.

См. также 
 Расселл